Australië (land) of Australië (continent)
Australian (kledingmerk), een sportkledingmerk
Australian Homemade, een ijs- en bonbonketen